Konge i Danmark: Valdemar 4. Atterdag 1340-1375

Se også 1353 (tal)

Begivenheder 
 Den sorte død i Moskva.
8. januar - Jøderne i Basel, Schweiz, brændes levende i deres huse

Født 
 Margrete 1.

Dødsfald

Eksterne henvisninger

Referencer 

 
53
Artikler om enkelte år